Marie Hensel ist der Name folgender Personen:

* Marie Charlotte Hensel (1833–1881), deutsch-französische Philanthropin, siehe Marie Blanc
 Marie Luise Hensel (1894–1942), deutsche Widerstandskämpferin